Xincheng () – gmina wiejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Xincheng w 2016 roku liczyła 20 274 mieszkańców – 9831 kobiet i 10 443 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7678, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,64 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian